Fabrikvorstadt ist:
 
 ein Stadtteil von Hof (Saale); siehe Fabrikvorstadt (Hof)
 eine frühere deutsche Bezeichnung des Stadtteils Fabric (Timișoara) in Rumänien
 eine allgemeine Bezeichnung für eine stark industrialisierte Vorstadt